Российская оккупация Автономной Республики Крым и Севастополя — военная оккупация Российской Федерацией территории Украины: Автономной Республики Крым и Севастополя, распространение на этих территориях военно-политических, административных, экономических и социальных порядков. Оккупация Автономной Республики Крым и Севастополя стала началом российско-украинской войны.

Практически сразу после завершения украинской революции 2013—2014 гг. профессиональные солдаты в униформе армии РФ без опознавательных знаков начали занимать ключевые объекты в Крыму. Украинские военные не открывали огонь и остались в своих частях. Запад призвал Киев не предпринимать поспешных действий. К началу марта российские военные заняли весь полуостров.

В настоящее время признание аннексии Крыма является одним из принципиальных условий, выдвигаемых Россией для прекращения войны с Украиной. В свою очередь Украина заявила, что готова деоккупировать Автономную Республику Крым и Севастополь военным путем.

История 

В ночь с 26 на 27 февраля российские спецназовцы захватили и блокировали Верховный Совет Крыма и Совет Министров Крыма. Представители так называемого ополчения Крыма при поддержке военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации захватили другие административные здания, аэропорты в Симферополе и Севастополе, учреждения связи, средства массовой информации и т. д.

По их требованию в парламент Крыма пришла часть депутатов, проголосовавших за проведение референдума о расширении автономии Крыма 25 мая 2014 — в день президентских выборов на Украине. При этом наличие кворума сомнительно, поскольку на заседание не допустили СМИ. Бывший сотрудник ФСБ России Игорь Гиркин в эфире одной из российских телепередач признался, что депутатов Верховной Рады Крыма голосовать за решение об отделении Крыма от Украины насильственно сгоняли «ополченцы», а он лично был одним из командиров этого «ополчения».

Вскоре была дважды изменена дата референдума: перенесена сначала на 30 марта, а затем — на 16 марта. Также была изменена формулировка вопроса — вместо расширения автономии речь шла о присоединении к России. Фактически оба «альтернативных» вопроса были сформулированы так, что исключали принадлежность Крыма к Украине. В то же время по украинскому законодательству, поскольку Украина является унитарным государством, вопрос об обособлении региона может быть решен только на национальном референдуме. Учитывая это, ещё до проведения референдума лидеры стран ЕС, США и многих других сочли его незаконным, а его результаты — недействительными.

1 марта 2014 года Совет Федерации РФ поддержал обращение президента России Владимира Путина о разрешении на применение Вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины. Совет национальной безопасности и обороны Украины в связи с агрессией со стороны России принял решение привести Вооруженные силы Украины в полную боевую готовность и разработала «подробный план действий в случае прямой военной агрессии со стороны РФ».

Аннексия 
16 марта 2014 г. состоялся «референдум о статусе Крыма», на котором по официальным данным 96,77 % жителей Автономной Республики Крым и города Севастополь проголосовали за «воссоединение» соответствующих территорий с Российской Федерацией. 17 марта Верховный Совет АРК провозгласил независимость Республики Крым, а 18 марта Президент России Владимир Путин совместно с самопровозглашенными Председателем Совета Министров АРК Сергеем Аксеновым, спикером Верховной Рады АРК Владимиром Константиновым и председателем «Координационного совета по организации управления по обеспечению жизнедеятельности Севастополя» Алексеем Чалым подписали Договор о принятии Республики Крым в состав России. 21 марта Совет Федерации принял закон о ратификации Договора от 18 марта и закон об образовании новых субъектов федерации — Республики Крым и города федерального значения Севастополь, закрепив аннексию этих регионов Россией.

27 марта 2014 года Генеральная Ассамблея ООН поддержала территориальную целостность Украины, признав Крым и Севастополь её неотъемлемыми частями. За соответствующую резолюцию проголосовали 100 стран-членов ООН из 194. Против проголосовали только 11 стран (Беларусь, Боливия, Венесуэла, Армения, Зимбабве, Куба, КНДР, Никарагуа, Россия, Сирия и Судан), 58 воздержались. Насильственная аннексия Крыма не признается украинским государством, не признается Генеральной ассамблеей ООН, ПАСЕ, ПА ОБСЕ, а также противоречит решению Венецианской комиссии, при этом российскими властями трактуется как «возвращение Крыма в Россию». Согласно Закону Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины» территория Крымского полуострова в результате российского захвата считается временно оккупированной территорией.

Блокада

Инцидент в Керченском проливе 
25 ноября 2018 корабли ВМС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянск» и «Никополь» и рейдового буксира «Яны Капу» осуществляли плановый переход из порта Одессы Черного моря в порт Мариуполь Азовского моря. Украинская сторона заранее проинформировала о маршруте в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства. В районе Керченского пролива их остановил российский танкер, преградивший проход под керченским мостом. Вопреки Конвенции ООН по морскому праву и Договору между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, пограничные корабли РФ (сторожевые пограничные катера типа «Соболь», пскр «Дон», катера типа «Мангуст», мпк «Суздалец») совершили агрессивные действия против кораблей ВМС Украины. Пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плотик. Диспетчерская служба отказалась обеспечить право свободы судоходства, гарантированное международными соглашениями. Все три украинских судна захватили россияне. В плен попали 24 моряка, 6 из которых — ранены. На Украине в тот же день экстренно созвали заседание СНБО для обсуждения введения военного положения. На следующий день, 26 ноября, утвердили решение о введении военного положения на 30 дней.

Вторжение России на Украину (2022) 
Незадолго до начала переговоров пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью агентству Reuters обозначил основные требования к Украине, одним из которых было признание Крыма частью России. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире телеканала ABC, что готов обсуждать вопросы Крыма и Донбасса, но в составе Украины.

29 марта 2022 года глава делегации Украины Михаил Подоляк предложил проводить переговоры о статусе Крыма и Севастополя в течение 15 лет. При этом и Москва и Киев весь этот срок должны воздерживаться от решения этого вопроса военным путём. Член российской делегации Владимир Мединский в свою очередь заявил, что это не соответствует российской позиции. По заявлениям Михаила Подоляка и Давида Арахамии после переговоров, Украина предложила на 15 лет заморозить вопрос о статусе Крыма, предложила заключение международного договора о гарантиях безопасности, который бы подписали и ратифицировали все страны, выступающие гарантами безопасности Украины. Переговорный процесс был приостановлен в мае 2022 года.

9 августа 2022 года произошли взрывы на военном аэродроме «Саки» в Крыму. В результате пожара и взрывов на аэродроме, используемом в качестве основной базы ВВС Черноморского флота России, было уничтожено от 7 до 11 самолётов Су-24 и Су-30СМ. 7 сентября 2022 года руководство ВСУ сообщило, что нанесло ракетный удар по аэродрому.

23 августа 2022 года из-за полномасштабного вторжения РФ на Украину состоялся онлайн второй саммит Крымской платформы. В мероприятии приняли участие более 60 участников — лидеров стран и международных организаций. Они выступили с заявлениями в поддержку Украины.

29 августа 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российско-украинская война закончится именно там, где она началась в 2014 году — выходом украинских войск на государственную границу 1991 года, освобождением ранее оккупированных территорий Украины, в том числе Донбасса и Крыма от россиян.

28 сентября 2022 командующий армией США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес убежден, что ВСУ смогут оттеснить российских военных на их позиции 23 февраля до конца 2022 года, а уже к середине 2023 года Силы обороны могут зайти во временно оккупированную Автономную Республику Крым. 30 сентября 2022 руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что «Украина вернется в оккупированный Крым — это произойдет с оружием и довольно скоро. Освобождение Крыма будет не летом, а до конца весны, возможно, чуть раньше».

6 октября 2022 года в администрации президента США Джо Байдена оценили вероятность освобождения Крыма украинскими военными, отметив, что деоккупация для Украины уже вполне возможна. Именно поэтому такой сценарий событий уже нельзя сбрасывать со счетов. Чиновник подчеркнул, что надежду на освобождение временно оккупированного Россией полуострова подают темпы продвижения украинских военных в Херсонской области.

8 октября на Крымском мосту в Керчи произошёл взрыв, власти полуострова обвинили Киев в подрыве перехода. Официальный аккаунт правительства Украины в Твиттере написал «больной ожог» в ответ на пожар, а советник президента Украины Михаил Подоляк назвал взрыв «началом».

Глава аннексированного Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что утром 29 октября 2022 года украинские военные атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда. По его словам, это была самая массированная атака беспилотников за всю историю войны, и корабли получили повреждения. Минобороны России обвинило Королевский военно-морской флот Великобритании в подготовке нападения на Севастополь, который якобы находится в Очакове Николаевской области. И Украина, и Великобритания отвергли обвинения России, а Великобритания заявила, что Россия «торгует ложными заявлениями эпического масштаба». В тот же день Россия объявила, что приостанавливает участие в реализации зернового соглашения из-за «теракта» в Севастопольской бухте.

После возвращения правобережной Николаевщины, Херсонщины и города Херсона под контроль правительства Украины в ноябре 2022 года Financial Times опубликовали статью, полагаясь на главу Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергея Кузана, в которой отметили, что возвращение города Херсона позволит Вооруженным силам Украины держать под огневым контролем три важные дороги, в частности, в Крым, откуда россияне поставляют технику и боеприпасы. Чуть ранее, в ноябре 2022 года, юрист и бывший военный, служивший на Балканах, в Ираке и Афганистане, Фрэнк Ледвидж рассказал The Guardian, что в сентябре  генерал Валерий Залужный заявил, что считает Крым «центром тяжести» России, ключом к войне. Все военные показатели убедительно свидетельствуют о том, что целью следующего наступления Украины будет Автономная Республика Крым.

12 ноября 2022 года Бен Ходжес заявил, что  открыло для Вооруженных сил Украины путь для контрнаступления на Мариуполь, Мелитополь и Крым:

Военные инциденты 
 Утром 31 июля 2022 года БПЛА со взрывным устройством атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе. Пострадало 6 человек. Из-за атаки в городе были отменены все праздничные мероприятия, приуроченные к Дню военно-морского флота. Украинские официальные лица опровергли причастность к атаке, но использовали её, чтобы заявить о слабости российской системы ПВО в Крыму.
 16 августа произошла серия взрывов на военном аэродроме Гвардейское. Военные и гражданские власти проверяли версию атаки малым БПЛА. В тот же день ВСУ предположительно провели серию диверсий в Джанкойском районе на военном складе в районе посёлка Майское и на трансформаторной подстанции в самом Джанкое. ВСУ сообщили, что целями атаки в районе ж/д станции «Азовское» стали 11 ББМ, 10 САУ «Гвоздика», 7 САУ «Мста-С», 2 САУ «Пион», 3 РСЗО «Град» и хранилище боеприпасов. Атака также повредила ж/д полотно.
 1 октября на военном аэродроме Бельбек под Севастополем произошли взрывы. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что при посадке самолёт выкатился за пределы полосы и загорелся.
 17 ноября жители Джанкоя сообщили о ночных взрывах. Местные паблики писали, что это работа системы ПВО. Также, по их данным, к утру в городе начались перебои с электричеством. Целью мог быть военный аэродром в Джанкое.
 10 декабря 2022 года в посёлке Советский загорелась казарма.

Аналитика и оценки 
Украинские историки и политики предполагали подобное развитие событий ещё в 2008 году во время конфликта между Россией и Грузией. Эксперты указывали на то, что в Российской Федерации нужен только повод для того, чтобы начать аннексию полуострова. Именно таким поводом и стали события на Евромайдане.

2 марта 2014 года в обращении в Совбез ООН, украинский посол Юрий Сергеев призвал международное сообщество «сделать все возможное», чтобы остановить российский акт агрессии. Он подчеркнул, что число российских войск в Крыму растет «ежечасно». Российский посол Виталий Чуркин сказал, что «более холодные головы должны одержать верх» и Запад должен прекратить нагнетание конфликта, ободряя протестующих. Посол США Саманта Пауэр сказала сессии, что Россия, разрешающая использование силы, является «опасной и дестабилизирующей».

2 марта 2014 года издание The Wall Street Journal указало, что действия Путина принесли угрозу войне в сердце Европы впервые со времен Холодной войны.

15 апреля 2014 года британский дипломат Чарльз Кроуфорд написал, что считает, что Украина является пробной площадкой Путина в его планах возрождения Российской империи. Анексия Крыма состоялась сразу, однако дальнейшее завоевание Украины будет происходить методом тысячи порезов.

Заместитель министра иностранных дел Украины Даниил Лубкивский:
В ноябре 2014 года Андрей Илларионов, экс-советник президента РФ Путина, утверждал, что планировать российское вторжение начали задолго до самого обращения Януковича.

В январе 2017 года Илья Пономарев, российский политический деятель, депутат Государственной думы России (фракция «Справедливая Россия»), утверждал, что руководство аннексией Крыма было поручено министру обороны Сергею Шойгу и помощнику Владимиру Путину Владиславу Суркову.

17 декабря 2019 Министерство иностранных дел Украины напомнило, что действия России в Крыму и на Донбассе полностью подпадают под определение агрессии в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 1976:

После вторжение России на Украину (2022) 
11 декабря 2022 года Washington Post опубликовали статью, сообщает, что Запад, хоть и поддерживает Украину, опасается, что любое украинское контрнаступление в Крым может подтолкнуть Путина к решительным действиям, потенциально даже к использованию ядерного оружия. Некоторые западные чиновники надеются, что основой дипломатического завершения войны может стать соглашение об отказе Украины от Крыма в пользу России. Украинцы отвергают эту идею как опасно наивную, тогда как россияне говорят, что не удовлетворятся тем, что у них уже есть. Также The Washington Post вспоминает недавнее интервью лорда Дэвида Ричардса, бывшего начальника штаба британской армии, в котором он заявил, что Украина рискнет ядерной войной, чтобы побороться за Крым: «Если утереть нос Путину, он может сделать что-то очень глупое, — сказал он. — Он может использовать тактическое ядерное оружие».

, доцент кафедры украинских студий Кембриджского университета, считает, что компромисс по Крыму маловероятен:

См. также 
 Контроль населённых пунктов в период вторжения России на Украину
 Временно оккупированные территории Украины
 Российская оккупация Донецкой области
 Российская оккупация Житомирской области
 Российская оккупация Запорожской области
 Российская оккупация Киевской области
 Российская оккупация Луганской области
 Российская оккупация Николаевской области
 Российская оккупация Сумской области
 Российская оккупация Харьковской области
 Российская оккупация Херсонской области
 Российская оккупация Черниговской области

Примечания

Источники

Ссылки 
 Павел Гай-Нижник , Россия против Украины (1990—2016 гг): от политики шантажа и принуждения к войне на поглощение и попытки уничтожения. — К.: «МП Леся», 2017. — 332 с. ISBN 978-617-7530-02-1
 Jadwiga Rogoża, Ewa Fischer, Krymski worek bez dna: koszty aneksji półwyspu przez Rosję // Ośrodek Studiów Wschodnich им. Marka Karpia, 2014-08-01

Публицистика и аналитика 
 Ukraine’s revolution and Russia’s occupation of Crimea: how we got here  // The Guardian, 5 марта 2014
 Владимир Горбулин , Тезисы ко второй годовщине российской агрессии против Украины // Украинский кризисный медиа-центр, 20 февраля 2016
 Лекция «Оккупация Крыма: историческое измерение причин, реалии настоящего и стратегия деоккупации»  Майдан закордонних справ
 К третьей годовщине оккупации. Десять фактов о Крыме и российской агрессии Glavcom.ua 
 Сергей Громенко , Мифы «возвращения» Крыма  // Крым.Реалии
 Три года из illegal occupation of Crimea  // euobserver.com, 17 марта 2017
 Оксана Коваленко, Как мы теряли Крым. Свидетельство первых лиц Украинская правда 
 Share Under occupation, Crimean Tatars продолжают бороться за justici  // Kyiv Post, 18 августа 2017
 Разницы между российской оккупацией Крыма и Донбасса нет — Волкер  // Обозреватель, 31 августа 2017
 «Референдум» под дулами, развенчание русских мифов и начало суда за Крым. Что означает решение ЕСПЧ // Украинская правда

Ленты СМИ 
 Конфликт в Крыму  онлайн-трансляция Корреспондент.net
 Противостояние в Крыму  новостная лента на сайте телеканала «24»

Публикации СМИ 
 Крымские события с 26 октября по 1 ноября 2015 года // voicecrimea.com.ua
 Совет уточнил дату начала российской оккупации Крыма — 20 февраля 2014 // Зеркало недели, 15 сентября 2015
 Юрий Сергеев: «Когда ты занимаешь позицию, в которой все, без исключения, является правдой — тебе начинают доверять… Это привело к тому, что в критический момент нам поверили» // УНИАН, 8 февраля 2016
 ПАСЕ признала Россию виновной в возобновлении депортации жителей Крыма Украинская правда

Видео 
 Оккупация Крыма: 19 лет агрессии России против Украины  // Крым. Реалии — 2021

2014 год на Украине
Новейшая история Крыма
Российско-украинская война
Российская оккупация Украины
Присоединение Крыма к Российской Федерации
Страницы с непроверенными переводами
Автономная Республика Крым
История Севастополя
Военные инциденты на территории Крыма во время вторжения России на Украину (2022)